Трес-Фронтейрас ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. Входит в экономико-статистический  микрорегион Жалис. Население составляет 5189 человек на 2006 год. Занимает площадь 152,698 км². Плотность населения — 34,0 чел./км².

История 
Город основан 13 октября 1951 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 36.899.328,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 7.130,31 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,761 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Сан-Паулу